Ли́брейх (Ли́брайх, ) — немецкая фамилия:

 Либрайх, Александр (род. 1968) — немецкий дирижёр
 Либрейх, Оскар (1839—1908) — немецкий химик, фармаколог и врач
 Либрейх, Рихард (1830—1917) — немецкий офтальмолог, старший брат Оскара Либрейха
 Либрейх, Франциска (1824—1893) — немецкая художница и литограф, сестра Оскара и Рихарда Либрейхов, супруга художника Густава Грефа, мать археолога Бото Грефа и художницы Сабины Лепсиус
 Либрейх, Эрик (1884—1946) — немецкий химик, сын Оскара Либрейха